Existuje více slavných nositelů příjmení Zítek:
 Josef Zítek (1832–1909) – český architekt
 Otakar Zítek (1892–1955) – český operní režisér, hudební skladatel a spisovatel
 Václav Zítek (1932–2011) – český operní pěvec, barytonista 
 Vilém Zítek (1890–1956) – český operní pěvec, basista.

Jiné významy
 Zítek (opera), nedokončená opera Viléma Blodka z let 1868–1869 na libreto Karla Sabiny.

Podobné příjmení 
 Zítka